Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2021/2022 – cykl ten rozpoczął się 21 listopada 2021 r. w austriackim Pitztal, a ostatnie zawody zostały rozegrane 22 kwietnia 2022 r. w austriackim Stubai.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle
 BA = big air
 HP = half-pipe

Kalendarz

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Europy w narciarstwie dowolnym
2021 w sportach zimowych
2022 w sportach zimowych
2021 w Europie
2022 w Europie